Die NBA-Saison 1996/97 war die 51. Spielzeit der National Basketball Association. Daher wurde in dieser Saison das 50. Jubiläum der NBA gefeiert und das Team der 50 besten Spieler der NBA-Spieler wurde bekannt gegeben. Zudem war dies die Debütsaison von Allen Iverson, Ray Allen, Kobe Bryant, Steve Nash und Jermaine O’Neal. Am Ende der Saison wurden die Chicago Bulls durch ein 4:2 in den Finals gegen die Utah Jazz Meister.

Saisonnotizen 
 Der eintägige Lockout im Vorfeld der NBA-Saison 1996/97 war der zweite von vier Lockouts in der Geschichte der National Basketball Association NBA. Er begann und endete am 10. Juli 1996. Die Aussperrung wurde verhängt, nachdem die Liga und die Spielergewerkschaft keine Einigung über eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar aus den Fernseheinnahmen erzielen konnten. Die Liga verlangte, dass 50 Prozent der Gewinne für die Spielergehälter verwendet werden sollten, während die Gewerkschaft auf einen höheren Anteil drängte. Nach mehrstündigen Gesprächen erklärte sich die Liga bereit, in den letzten vier Jahren des sechsjährigen Tarifvertrags zusätzliche 14 Millionen Dollar pro Saison aus den Fernseheinnahmen auf die Gehaltsobergrenze anzurechnen. Die Vereinbarung zur Beendigung der Aussperrung wurde wenige Stunden nach Beginn der Aussperrung bekannt gegeben.

 Mit einer Bilanz von 69-13 verpassten die Chicago Bulls es ganz knapp, zwei Spielzeiten hintereinander mit 70 Siegen zu beenden, hatten damit aber dennoch die zweitbeste Bilanz (zusammen mit den Los Angeles Lakers), die jemals erreicht wurde.
 Die Philadelphia 76ers spielten ihre erste Saison im Core States Center (dem heutigen Wells Fargo Center)
 Allen Iverson war der erste Rookie, der in fünf Spielen hintereinander 40 Punkte machte.
 Wegen der Renovierung der Oakland Arena trugen die Golden State Warriors ihre Heimspiele in der San Jose Arena (inzwischen in HP Pavilion umbenannt) aus.
 Dennis Rodman wurde für 11 Spiele gesperrt, da er beim Auswärtsspiel gegen die Minnesota Timberwolves einen Kameramann getreten hatte.
 Durch einen Drei-Punkte Wurf in letzter Sekunde von John Stockton in Spiel 6 der Western Conference Finals erreichten die Utah Jazz erstmals die Finals.
 In Spiel 4 der Western Conference Semifinals gegen die Los Angeles Lakers stellte Karl Malone einen Rekord auf, da er alle seine 18 Freiwürfe verwandelte. Dieser Rekord wurde aber später von Paul Pierce gebrochen.
 Nach sieben Spielzeiten erreichten die Minnesota Timberwolves erstmals die Playoffs und sind damit das letzte Team der NBA-Expansion in den 1980er Jahren, das die Playoffs erreichte.
 Die Atlanta Hawks spielten ihre letzte Saison im Omni Coliseum.
 Die Saison war das 50. Jubiläum der NBA. Daher trugen die Teams zumeist Retro-Trikots und das NBA-Logo auf den Trikots war mit Gold verziert. Des Weiteren wurde in der Halbzeit des All-Star Games das Team der 50 besten Spieler der NBA-Geschichte bekannt gegeben.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Karl Malone, Utah Jazz
 Rookie of the Year: Allen Iverson, Philadelphia 76ers
 Defensive Player of the Year: Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
 Sixth Man of the Year: John Starks, New York Knicks
 Most Improved Player: Isaac Austin, Miami Heat
 Coach of the Year: Pat Riley, Miami Heat
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Grant Hill, Detroit Pistons
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Tim Hardaway, Miami Heat
 All-NBA Second Team:
 F Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F Glen Rice, Charlotte Hornets
 C Patrick Ewing, New York Knicks
 G Gary Payton, Seattle SuperSonics
 G Mitch Richmond, Sacramento Kings
 All-NBA Third Team:
 F Anthony Mason, Charlotte Hornets
 F Vin Baker, Milwaukee Bucks
 C Shaquille O’Neal, Los Angeles Lakers
 G John Stockton, Utah Jazz
 G Penny Hardaway, Orlando Magic
 NBA All-Defensive First Team:
 F Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F Karl Malone, Utah Jazz
 C Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
 G Michael Jordan, Chicago Bulls
 G Gary Payton, Seattle SuperSonics
 NBA All-Defensive Second Team:
 F Anthony Mason, Charlotte Hornets
 F P. J. Brown, Miami Heat
 C Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G Mookie Blaylock, Atlanta Hawks
 G John Stockton, Utah Jazz
 All-NBA Rookie First Team:
 Shareef Abdur-Rahim, Vancouver Grizzlies
 Allen Iverson, Philadelphia 76ers
 Stephon Marbury, Minnesota Timberwolves
 Marcus Camby, Toronto Raptors
 Antoine Walker, Boston Celtics
 All-NBA Rookie Second Team:
 Kerry Kittles, New Jersey Nets
 Ray Allen, Milwaukee Bucks
 Travis Knight, Los Angeles Lakers
 Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 Matt Maloney, Houston Rockets

Play-offs 
Die erste Play-off-Runde wurde im Best-of-Five-Format ausgetragen. Alle weiteren Runden waren Best-of-Seven-Serien. Nach sieben Jahren in der NBA starteten die Minnesota Timberwolves erstmals in der Postseason.

Siehe auch 
 NBA-Draft 1996

Weblinks 
 Die Saison 1996/97 bei basketball-reference.com (englisch)

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Nba 1996/97